Dos sobirans d'Indore:
 Jaswant I Rao Holkar Ali Jah Zubdat al-Umara Bahadur al-Mulk Farzand-i-Arjmand Maharajadhiraj Raj Rajeshwar Shrimant Jaswant I Rao Holkar VI Subadar Bahadur Nusrat Jang (1776-1811) fou subadar maratha de Malwa
 Jaswant II Rao Holkar Maharajadhiraj Raj Rajeshwar Sawai Shri Jaswant Rao II Holkar XIV Bahadur (Indore 1908-Bombai 1961) fou maharaja d'Indore.